

Geografia 
 Francia
 Saint-Vaast-d'Équiqueville – comune nella regione della Normandia
 Saint-Vaast-de-Longmont – comune nella regione dell'Alta Francia
 Saint-Vaast-Dieppedalle – comune nella regione della Normandia
 Saint-Vaast-en-Cambrésis – comune nella regione dell'Alta Francia
 Saint-Vaast-en-Chaussée – comune nella regione dell'Alta Francia
 Saint-Vaast-la-Hougue – comune nella regione della Normandia
 Saint-Vaast-lès-Mello – comune nella regione dell'Alta Francia
 Saint-Vaast-sur-Seulles – comune nella regione della Normandia